Змагання з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 76 кг на Олімпійських іграх 2020 року відбулися 2 та 3 серпня 2021 року.

Призери

Турнір

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
 United World Wrestling  
 Офіційна сторінка